Assemblea d'Actors i Directors, agrupació històrica de professionals del teatre de Catalunya
 Divisió Antàrtica Australiana (del seu nom en anglès Australian Antarctic Division), organisme públic encarregat de l'estudi i administració de l'Antàrtida d'Austràlia
 Acadèmia Americana de Dermatologia, associació dels professionals de la dermatologia dels Estats Units
 Destacament de Reconeixement de l'Exèrcit 10 (del seu nom en alemany Armee-AufklärungsDetachement 10), cos de forces especials de l'exèrcit de Suïssa
 Dispositiu d'obertura automàtica (del seu nom en anglès Automatic Activation Device), mecanisme de seguretat que força l'obertura d'un paracaigudes
 Azure Active Directory, aplicació d'administració d'identitat i accés del servei Microsoft Azure
 Access to Archival Databases, servei d'accés a les bases de dades de la National Archives and Records Administration dels Estats Units
 Dissecció aòrtica aguda (del seu nom en anglès Acute Aortic Dissection), esquinçament de la paret interior de l'aorta
 Deficiència d'alfa-1-antitripsina (del seu nom en anglès Alpha-1 Antitrypsin Deficiency), trastorn genètic causat per un defecte de producció d'alfa-1-antitripsina
 Diarrea associada als antibiòtics (del seu nom en anglès Antibiotic-Associated Diarrhea), diarrea causada pel desequilibri de la microbiota intestinal produït pels antibiòtics
 Antiarrítmic (del seu nom en anglès AntiArrhythmic Drug), fàrmac que modifica la velocitat i el ritme dels batecs del cor
 Antiviral d'acció directa, classe de medicaments utilitzada en el tractament de l'hepatitis C
 7-Aminoactinomicina D, compost químic fluorescent utilitzat com a marcador de l'ADN
 AAD també és el codi UCI de l'AA Drink-Leontien.nl Cycling Team, equip ciclista femení històric dels Països Baixos
 AAD també és el codi SPARS (de l'acrònim Analògic-Analògic-Digital) d'un enregistrament de disc compacte originàriament analògic i remasteritzat a digital
 aad també és el codi ISO 639-3 de l'amal, Llengua papú parlada a Papua Nova Guinea